Ельстер () — багатозначний термін.

 Ельстер (Ельба) — громада у Німеччині, у землі Саксонія-Ангальт.
 Кляйне-Ельстер — річка у Німеччині, протікає по землі Бранденбург.
 Вайсе-Ельстер (букв. Білий Ельстер) — річка у Німеччині.
 Шварце-Ельстер (букв. Чорний Ельстер) — річка у Німеччині, протікає по землі Саксонія та Саксонія-Ангальт.
 Бад-Ельстер — курортне місто у Німеччині, розташоване у землі Саксонія.

Персони 

 Людвіг Ельстер (1856–1935) — німецький економіст.
 Отто Ельстер (1852–1922) — німецький письменник (відомий під псевдонімом Отто фон Брунек).
 Ернст Ельстер (1860–1940) — німецький історик літератури, професор Лейпцизького та Марбургського університетів.

Примітки